SMAP kan syfta på:

Musik 
 SMAP - en japansk popgrupp grundad 1988.

Teknik 
 Soil Moisture Active Passive (SMAP) - en amerikansk jordresurssatellit.